Ка́ллендер () — английская фамилия. Известные носители:
 Каллендер (Годдард), Беверли (род. 1956) — британская легкоатлетка.
 Каллендер, Дрейк (род. 1997) — американский футболист.
  (род. 1989) — американский писатель.

Примечания